USS Active je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Active (1779) 
 USS Active (1837) 
 USS Active (1888) 
 USS Active (YT-112)

Active